Les Amphibamidae (amphibamidés en français) sont une famille d'amphibiens de l'ordre des temnospondyles ayant vécu du début du Permien au début du Trias, ou même jusqu'à nos jours si les lissamphibiens modernes proviennent de cette famille comme le suggèrent des études récentes. Le nom de la famille vient d’Amphibamus du début du Permien des États-Unis ; les plus récents représentants fossiles comme Micropholis ont vécu au début du Trias dans l'actuel bassin du Karoo en Afrique du Sud.

Classification
Cladogramme de Schoch et Rubidge (2005):

Cladogramme de Huttenlocker et al. (2007):

Cladogramme de Fröbisch et Reisz (2008):

Relations avec les batraciens 
Les Amphibamidae contiennent le genre Gerobatrachus qui a été interprété comme un taxon-frère des batraciens, des amphibiens modernes. Cela ferait des Amphibamidae un taxon paraphylétique, car il ne pourrait contenir tous les descendants du dernier ancêtre commun des amphibamidés. Si Gerobatrachus est le taxon-frère des batraciens, alors tous les batraciens (au sens strict du terme; anoures et urodèles) descendent d'un ancêtre amphibamidé. On trouvera ci-dessous un cladogramme modifié d'Anderson et al. (2008) montrant batraciens dans les Amphibamidae avec le genre Gerobatrachus comme taxon-frère des batraciens :

L'analyse cladistique d'Anderson et al. (2008) a soutenu une hypothèse polyphylétique d'ascendance des amphibiens modernes, certains groupes d'amphibiens actuels étant des descendants de temnospondylés tandis que d'autres seraient des descendants de lépospondyles, un autre grand groupe d'amphibiens du paléozoïque. Les Gymnophiona étant imbriqués dans les Lepospondyli, fait des Lissamphibia un groupe polyphylétique. Toutefois, le classement des batraciens dans les Amphibamidae a été contesté et d'autres hypothèses d'ascendance lissamphibienne demeurent. Certains auteurs dans des études plus récentes ont suggéré que les conclusions d'Anderson et al. (2008) sont peut-être fausses et que les lissamphibiens sont des descendants de lépospondyles. Cela ferait des Amphibamidae un groupe monophylétique beaucoup moins associé aux lissamphibiens.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1912
Dissorophoidea